Аниковка — название нескольких населённых пунктов:
 Аниковка — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Аниковка — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.